98 Correio FM — emissora de rádio sediada em João Pessoa, Paraíba
 98 FM (Aracaju) — emissora de rádio sediada em Aracaju, Sergipe
  Rede 98   — emissora de rádio sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais
 98 FM (Campina Grande) — emissora de rádio sediada em Campina Grande, Paraíba
 98 FM (Campo Formoso) — emissora de rádio sediada em Campo Formoso, Bahia
 98 FM (Canoinhas) — emissora de rádio sediada em Canoinhas, Santa Catarina
 98 FM (Curitiba) — emissora de rádio sediada em Curitiba, Paraná
 98 FM (Franca) — emissora de rádio sediada em Franca, São Paulo
 98 FM (Maceió) — emissora de rádio sediada em Maceió, Alagoas
 98 FM (Presidente Prudente) — emissora de rádio sediada em Presidente Prudente, São Paulo
 Hot 98 FM Unimes — emissora de rádio sediada em Santos, São Paulo
 98 FM (Teófilo Otoni) — emissora de rádio sediada em Teófilo Otoni, Minas Gerais
 Super 98 FM — emissora de rádio sediada em Eunápolis, Bahia
 RadioBeat — extinta emissora de rádio sediada no Rio de Janeiro, RJ, anteriormente 98 FM

98 FM